Die Bezirksliga Potsdam 1979/80 war die 28. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft musste erstmals ein Elfmeterschießen zur Entscheidung herangezogen werden. Hierbei setzte sich der Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga und Sieger der Süd-Staffel Motor Süd Brandenburg gegenüber dem Sieger der Nord-Staffel electronic Neuruppin durch. Die Brandenburger kehrten nach einjähriger Abwesenheit in die übergeordnete DDR-Liga zurück.

Durch den Abstieg von Motor Babelsberg und Chemie Premnitz aus der DDR-Liga, wurden ihre Zweitvertretungen in die Bezirksklasse zurückgestuft. Weitere Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Norden die BSG Aufbau Zehdenick und Vorjahresaufsteiger Traktor Häsen sowie aus dem Süden nach einjähriger Zugehörigkeit Empor Beelitz und die BSG Lokomotive Kirchmöser. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison alle fünf Staffelsieger der Bezirksklasse die BSG Empor Wusterhausen (Staffel A), die Bezirksliganeulinge Lokomotive Elstal (Staffel C) und Dynamo Potsdam (Staffel D) sowie die Vorjahresabsteiger die Zweitvertretung von Stahl Hennigsdorf (Staffel B) und Wissenschaft Großbeeren (Staffel E) in die Bezirksliga auf.


Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 58.613 Zuschauer (ø 322 pro Spiel) in die Stadien.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 32.410 Zuschauer (ø 178 pro Spiel) in die Stadien.

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 31. Mai 1980 auf dem Brandenburger Werner-Seelenbinder-Sportplatz und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 7. Juni 1980 im Stadion der Freundschaft von Neuruppin statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1979/80